Юрий Миролюбов:
 Миролюбов, Юрий Николаевич (1967—2001) — старший водитель бронетранспортёра 15-й отдельной бригады, Герой Советского Союза.
 Миролюбов, Юрий Петрович (1892—1970) — русский эмигрант, литератор, автор псевдоисторических работ, публикатор и вероятный автор «Велесовой книги».